Sobrenome italiano, significando naturais de Mântua (em italiano, Mantova)
Personalidades
Andrea Mantovani - futebolista italiano
Annunzio Paolo Mantovani - regente de orquestra italiano
Bráulio Mantovani - roteirista brasileiro
Primaggio Mantovi  - quadrinista italiano radicado no Brasil  
Sergio Mantovani - ex-piloto de Fórmula 1 italiano